Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cyril Buscaglione e Régis Lavergne che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Borut Urh 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Filippo Messori /  Bernardo Mota (semifinali)
 Tuomas Ketola /  Borut Urh (finale)

 Nils Holm /  Ola Kristiansson (semifinali)
 Vince Mellino /  Steven Randjelovic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1997